Abrahamsson och Abramsson är svenska efternamn, som kan stavas på olika sätt men som stort sett har samma uttal. Den 31 december 2019 var det följande antal personer i Sverige med stavningsvarianterna
 Abrahamsson: 8 717
 Abramsson: 425
 Abrahamson: 121
 Abramson: 37
Tillsammans med 10 personer som skriver sitt namn på annat sätt, blir detta 9 310 personer, vilket ger namnen samlat plats nummer 89 på listan över Sveriges vanligaste efternamn. Namnen var ursprungligen patronymika med betydelsen Abrahams eller Abrams son.

Personer med efternamnet Abrahamsson eller varianter av detta namn

A
 Anette Abrahamsson (född 1954), konstnär
 Alma Abrahamsson (1906–1977), dövlärare, förkämpe för teckenspråket
 August Abrahamson (1817–1898), grosshandlare
 Augusta Abrahamsson (1858–1950), brodös, författare av märkbok

B
 Bengt Olov Abrahamsson (1924–1989), konstnär
 Bo Abrahamsson (född 1931), ingenjör och företagsledare

C
 Carl Abrahamsson, flera personer
 Carl Abrahamsson (författare) (född 1966)
 Carl Abrahamsson (idrottsman) (1896–1948) idrottare och idrottsledare
 Carl Abrahamsson Lilliestielke (död senast 1653), adelsman
 Christer Abrahamsson (född 1947), ishockeymålvakt
 Christofer Abrahamsson (född 1977), ishockeyspelare
 Claes-Erik Abramson (1919–1979), officer i flygvapnet

E
 Elisabeth Abrahamson (1929–2003), advokat
 Emma Stonegård Abrahamsson (född 1996), thaiboxare
 Emmy Abrahamson (född 1976), barn- och ungdomsboksförfattare
 Erik Abrahamsson, flera personer
 Eric Abrahamson (1903–1990), psykiater
 Eric Abrahamsson (1890–1942), skådespelare
 Erik Abrahamson (1913–1979), konstnär och illustratör
 Erik Abrahamsson (idrottare) (1898–1965)
 Erik Abrahamsson (konstnär) (1871–1907), gravör och grafiker
 Erik Abrahamsson (politiker) (1873–1953), lantbrukare och politiker
 Erik Abrahamsson (Leijonhufvud) (död 1520), riksråd
 Ernst Abramson (1896–1979), läkare
 Eufrosyne Abrahamson (1836–1869), sångerska

F
 Florence Abrahamson (1877–1965), svensk-dansk konstnär
 Fredrik Abrahamsson (född 1983), ishockeyspelare

G
 Gerhard Abrahamsson (1921–1979), målare
 Gunilla Abrahamsson (född 1945), skådespelerska
 Göran Abrahamsson  (1931–2018), fäktare

H
 Hans Abrahamsson, flera personer
 Hans Abramson (1930–2012), regissör och manusförfattare
 Hans Abrahamsson (ishockeyback) (född 1969)
 Hans Abrahamsson (ishockeycenter) (född 1969), sportjournalist
 Hans Abrahamsson (skulptör) (1903–1992)
 Henock Abrahamsson (1909–1958), fotbollsmålvakt
 Herb Abramson (1916–1999), amerikansk skivbolagsdirektör
 Hugo Abramson (1897–1980), ingenjör

I
 Irving Abrahamson (aktiv 1926), amerikansk sångtextförfattare

J
 Jakob Abrahamson, sångtextförfattare
 Jennie Abrahamson (född 1977), singer/songwriter
 Jerry Abramson (född 1946), amerikansk politiker
 Jill Abramson (född 1954), amerikansk författare och journalist
 Johanna Abrahamsson (född 1977),cirkusartist
 Josefin Abrahamsson (född 1979), bordtennisspelare
 Jörgen Abrahamsson (född 1955), handbollsspelare

K
 Karl Gustav Abramsson (född 1947), politiker
 Kjell Abramson (1923–2019), arkitekt
 Kjell Albin Abrahamson (1945–2016), östeuropakorrespondent och författare
 Klas Abrahamsson (född 1969), författare och regissör

L
 Lars-Göran Abrahamsson (född 1955), konstnär
 Laurentius Gustaf Abrahamson (1856–1946), svenskamerikansk religiös författare
 Lena Abrahamsson (född 1966), professor i industriell produktionsmiljö
 Lenny Abrahamson (född 1966), irländsk filmregissör
 Lillemor Abrahamsson (född 1938), universitetslektor i näringslära

M
 Marc Abramsson (född 1978), politiker, nationaldemokrat
 Margareta Abrahamsson (1940–2011), vissångerska och sångtextförfattare 
 Maria Abrahamsson (född 1963), journalist och politiker, moderat

N
 Nils Abramson (1931–2019), professor

O
 Olov Abrahamsson (född 1963), journalist
 O’tôrgs-Kaisa Abrahamsson (född 1959), spelman

P
 P. M. Abrahamsson, finländsk hyttmästare, grundare av Iittala glasbruk
 Peter Abrahamsson (född 1988) , fotbollsspelare
 Peter L. Abrahamsson (född 1966), skådespelare
 Petter Abrahamsson (1668–1741), jurist

R
 Rebecka Abrahamsson (född 1994), friidrottare
 Robin Abrahamsson, låtskrivare
 Rulle Abrahamsson (1911–1986), konstnär

S
 Selma Abrahamsson (1872–1911), finlandssvensk författare, pseudonymen Flavia
 Sixten Abrahamsson (1930–1984), kemist 
 Sten-Erik Abrahamsson (1936–2009),  finländsk pedagog och debattör
 Stig Abrahamsson (1933–2012), överste i flygvapnet
 Sverker Abrahamsson (född 1933), journalist

T 
 Thommy Abrahamsson (född 1947), ishockeyspelare
 Tore Abrahamsson (1928–2017), författare, fotograf och arkitekt

U
 Ulf Abrahamson (född 1932), målare och tecknare

W
 Werner Abrahamson (1744–1812), dansk författare

Källförteckning 
 Gustaf Elgenstierna: Den introducerade svenska adelns ättartavlor, band I (Stockholm 1925)

Noter

Se även 
 Abrahamsen

Svenska efternamn
Sonnamn

he:אברמסון